Wiede steht für:
 Wiede, verdrehter Zweig aus pflanzlichem Material, zum Flechten von Bändern oder zum Decken eines Reetdaches

Wiede ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Elisabeth Wiede (1928–2009), deutsche Dramatikerin
 Anton Wiede (1836–1911), deutscher Textil- und Bergingenieur, Markscheider und Unternehmer
 Emilie Wiede-Focking (1837–1910), deutsche Medizinerin
 Fabian Wiede (* 1994), deutscher Handballspieler

Siehe auch
 Wieden